Bolman steht für
 Bolmån, Fluss in Smånland

Bolman ist der Familienname von
 Marloes Bolman (* 1977), niederländische Ruderin

Siehe auch:
 Bollmann
 Polman